Järsö (järs-) kan syfta på:

Finland

 Järsö–Nåtö, Lemland, Åland, 
 Järsö (Föglö, Åland) – en ö i Föglö kommun, Åland,  (2,2 km²)
 Järsö, Kyrkslätt, Nyland,

Sverige 

 Järsö, Västervik, Kalmar län,